Гринго:

 Гринго — иностранец, англоговорящий выходец с другой страны. 
 Гринго — боевик режиссёра Эдуардо Родригеса, в главной роли Скотт Эдкинс.
Термин придумал Жан Пьер Фортине́ в 19 веке,в качестве ответа на социальное неравенство.